Eastnor est toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Eastnor, canton de comté de Bruce en Ontario

Eastnor, village du Herefordshire
 Eastnor Castle, château du

Eastnor, village du Matabeleland septentrional

Homonymie de toponyme